Качи́м ползу́чий, или Гипсофи́ла ползу́чая () — многолетнее травянистое растение; типовой вид рода Качим семейства Гвоздичные.

Широко используется в цветоводстве.

Ботаническое описание 
Стебли распростёртые, образуют густые кустики высотой до 20 см.

Листья ланцетные, около 2 см длиной.

Цветки белые, есть формы с розовыми и нежно-розовыми цветками, диаметром меньше 1 сантиметра. Тычинки немного короче лепестков.

В культуре цветёт обильно в мае — июне, затем более слабо до осени. В природе — с июня по сентябрь.

Плод — коробочка.

Распространение 
Вид распространён в горах Европы (Альпы, Татры, Апеннины).

В культуре 

В культуре с 1774 года.
Лёгкий в культуре вид. Не нуждается в плодородной почве. Хорошо растёт на некислых песчаных или глинистых почвах с добавлением камней. Посадка осуществляется в местах, освещённых солнцем большую часть дня. После цветения рекомендуется обрезка побегов для стимулирования отрастания прикорневой поросли, которая легко черенкуется. Таким образом можно омолодить и размножить растение. В бесснежные зимы вымерзает, но прекрасно восстанавливается самосевом. В благоприятных условиях сорничает.

Наиболее известные садовые формы:
 Gypsophila repens f. pratense — кустики низкие, плотные, до 15 см высотой, цветки розовые.
 Gypsophila repens f. rosea — цветки нежно-розовые.
Широко распространены сорта:
 Gypsophila repens 'Pratensis' — цветки розовые.
 Gypsophila repens 'Letchworth Rose' — цветки розовые.
 Gypsophila repens 'Monstrosa' — цветки белые.
 Gypsophila repens 'Rosa Schönheit' — цветки розовые.

Гипсофила ползучая используется в альпинариях.

Примечания

Литература 
 Мишуров В. П., Волкова Г. А., Портнягина Н. В. Интродукция полезных растений в подзоне средней тайги Республики Коми (Итоги работы Ботанического сада за 50 лет; Т. 1). — СПб.: Наука, 1999.
 Сергиенко Ю. В. Всё об альпинариях. — М.: Олма-Пресс Гранд, 2003. — 320 с. — ISBN 5-94846-209-9
 Bolesław Chlebowski, Kazimierz Mynett: Kwiaciarstwo. — Warszawa: PWRiL, 1983. — ISBN 83-09-00544-X

Ссылки 
 

Качим
Декоративные садовые растения
Флора Европы